Penagos ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Penagos, kolumbianischer Jurist und Hochschullehrer

Penagos ist der Name folgender Orte:
 Penagos (Kantabrien), Gemeinde in Kantabrien